Национален отбор по волейбол на Италия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Италия
 Женски национален отбор по волейбол на Италия